Himmelfahrt steht für:

 Himmelfahrt, religiöser Begriff
 Himmelfahrt des Mose, frühjüdische Schrift
 Himmelfahrt des Jesaja, frühjüdische Schrift
 Christi Himmelfahrt, christlicher Feiertag
 Mariä Himmelfahrt, christlicher Feiertag, siehe Mariä Aufnahme in den Himmel
 Himmelfahrt Mohammeds im Islam
 Himmelfahrt (Album), Album von Megaherz (Band) (2000)
 Tatort: Himmelfahrt, deutscher Fernsehfilm von Rainer Wolffhardt (1978)

Siehe auch:
 Grube Himmelfahrt